Grinnell kan som auktorsförkortning betyda:

 Joseph Grinnell
 Hilda Wood Grinnell

Robotskapade auktorsförkortningar